Casalnuovo di Napoli, comune italiano della città metropolitana di Napoli
Casalnuovo Monterotaro, comune italiano in provincia di Foggia
Casalnuovo a Piro, frazione di Casaluce in provincia di Caserta
Casalnuovo, antico nome medioevale di Manduria in provincia di Taranto
Casalnuovo, nome fino al 1º aprile 1852 di Cittanova in provincia di Reggio Calabria
Casalnuovo, nome fino all'8 novembre 1862 di Villapiana in provincia di Cosenza
Casalnuovo, nome di Casalbuono in provincia di Salerno, sino al 1862
Casalnuovo, altro nome del Casale Nuovo, rione di Nocera Inferiore